Shudder to Think/Sunny Day Real Estate es un split de las bandas Shudder to Think y Sunny Day Real Estate publicado por Sub Pop durante la gira de Diary de 1994.

Listado de canciones 
Sunny Day Real Estate - In Circles
Shudder to Think - X-French Tee Shirt

Sencillos de 1994